Фамилија Аризага има више значења:

 Фамилија Аризага, Колонија Пескадорес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Аризага, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику